Botànica: 
arbust ornamental de la família de les saxifragàcies. Vegeu siringa (arbust)
gènere de les plantes anomenades lilàs. Vegeu Syringa.
 Mitologia: nimfa d'Arcàdia. Vegeu Siringa.
 Música: 
sinònim de flauta de Pan
peça musical de Claude Debussy, per a solista de flauta. Vegeu Siringa (Debussy)
 Astronomia:
asteroide 1104 Syringa. Vegeu Llista d'asteroides/1101–1200